Барабонка може да се отнася за:

 Барабонки (дарадонки) – фигуративно име за екскрементите на зайци, кози и др. подобни.
 Барабонка – наименованието на плода на черницата в някои области на България.
 Барабонка – наименованието на плода на копривката (Celtis) в някои области на България.